Дикреозаври́ды  — семейство завроподовых динозавров из клады  надсемейства диплодокоид, живших со средней юры по ранний мел ( назад). Известны по ископаемым остаткам из отложений Азии (Китай), Африки (Зимбабве, Танзания и ЮАР), Северной Америки (США) и Южной Америки (Аргентина). Введено в систематику немецким палеонтологом Вернером Яненшем в 1929 году. Таксон определён как клада, включающая всех диплодокоид, более близких к Dicraeosaurus, чем к Diplodocus.

Систематика 
По данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2020 года в семейство включают 9 вымерших родов:

Хронология описаний родов

Филогения 
Кладограмма согласно Gallina et al., 2019:

Примечания 

Diplodocoidea
Семейства пресмыкающихся